homoktövis, Hippophae növénynemzetség;
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „homoktövis”.
 homoktövis, Hippophae rhamnoides növényfaj; európai homoktövis, tengerparti homoktövis